Hohenfelde – comune del circondario di Plön (Schleswig-Holstein)
 Hohenfelde – comune del circondario di Steinburg (Schleswig-Holstein)
 Hohenfelde – comune del circondario rurale di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Hohenfelde – comune del circondario di Stormarn (Schleswig-Holstein)
 Hohenfelde – quartiere di Amburgo nel distretto di Hamburg-Nord
 Hohenfelde – frazione della città di Schwedt/Oder nel circondario rurale dell'Uckermark (Brandeburgo)
 Hohenfelde – frazione del comune di Thulendorf (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)